Kristiánov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Kristiánov (Liberec) (Christiansstadt), Stadtteil von Liberec, Okres Liberec
 Kristiánov (Christiansthal), Ansiedlung von Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
 Kristiánov (Heřmanice) (Christiansau), Ansiedlung von Heřmanice, Okres Liberec
 Kristiánov (Christinenthal), Wüstung auf dem Gebiet von Plzeň-Božkov, Okres Plzeň-město